La comunità amministrativa Südeifel (Verbandsgemeinde Südeifel) si trova nel circondario dell'Eifel-Bitburg-Prüm nella Renania-Palatinato, in Germania.

La comunità amministrativa è stata costituita il 1º luglio del 2014 dall'unione delle comunità amministrative di Irrel e Neuerburg e comprende 66 comuni.

Comuni 
Fanno parte della comunità amministrativa i seguenti comuni:

(Abitanti al )

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

Südeifel